Токарня — токарна майстерня.
 Токарня — діалектна назва токарного верстата, старовинний токарний верстат.

Топонім

Населені пункти та їхні частини
 Токарня — гміна в Мисленицькому повіті Малопольського воєводства
 Токарня — село в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Токарня — село в гміні Буківсько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Токарня — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Токарня — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Токарня — частина села Пйонткова в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки